Existuje více nositelů příjmení Zuska:

 František Zuska (1887–1955) – český malíř, sochař a medailér
 Jan Zuska (1918–1979) – český básník a hudebník
 Petr Zuska (* 1968) – český tanečník, choreograf, umělecký šéf Baletu Národního divadla
 Zdeněk Zuska (1931–1982) – český komunistický politik

Související články 
 Zuzana

Externí odkazy 
 
 

Česká příjmení